Об'єкти NGC
Діва (сузір'я)
Лінзоподібні галактики
Скупчення галактик у сузір'ї Діви